De 50 meter vrije slag voor vrouwen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2017 in Boedapest vond plaats op 29 en 30 juli 2017. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord:

Tijdens de halve finales op 29 juli zwom de Zweedse Sarah Sjöström een nieuw wereld- en kampioenschapsrecord:

Uitslagen

Series

Halve finales 
Eerste halve finale

Tweede halve finale

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag halve finales
  Uitslag finale

Vrouwen vrij 050